Weißes Pferd steht für:

 Schimmel (Pferd)
 Dominant weißes Pferd

Siehe auch:
 Das kleine weiße Pferd, Kinderbuch von Elizabeth Goudge
 Tempel des weißen Pferdes, buddhistischer Tempel in China
 Die Legende der weißen Pferde, Film von Lisa Mulcahy (2014)
 Westbury White Horse, Scharrbild bei Westbury, England
 Sachsenross, heraldisches Motiv
 Weißes Rössl
 Weißes Roß
 Leukippe